Серпанти́н ( — змея):

 Серпантин — узкие бумажные или пластиковые ленты, свёрнутые в рулончики.
 Серпантин — извилистая горная дорога.
 Серпантин — вид ручного ствольнозарядного оружия с фитильным замком и курком в форме латинской буквы S.
 Серпантин () — немой немецкий фильм 1895 года.

См. также 

 Серпантина
 Серпентин